Mater è una parola latina che significa Madre. Può anche significare:

Locuzioni latine
Alma mater
Mater Dei

Sport
M.A.T.E.R., acronimo di Motori Alimentatori Trasformatori Elettrici Roma, squadra di calcio della capitale italiana attiva dal 1933 al 1945.

Pagine correlate
Madre